Severin Sägesser (1992) is een Zwitsers veldrijder.

Overwinningen

Cross

Zwitsers veldrijder